Ла Салина има више значења:

 Ла Салина (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Салина (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Салина (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику